Raúl López del Castillo (1893–1963) – kubański polityk, premier
 Raúl López – meksykański zapaśnik
 Raül López (ur. 1980) – hiszpański koszykarz
 Raúl López (ur. 1993) – meksykański piłkarz